Das Wort Klangfigur bezeichnet

 ein Muster auf einer mit Sand bestreuten dünnen Platte: Chladnische Klangfigur
 ein Stilmittel, welches eine Assoziation durch den Klang der von ihm veränderten Worte hervorruft: Klangfigur (Sprache)